Němčičky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Němčičky (okres Brno-venkov)
 Němčičky (okres Břeclav)
 Němčičky (okres Znojmo)